Ćwiczenia na poręczach asymetrycznych kobiet na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016 odbyły się 14 sierpnia w hali Rio Olympic Arena. Złoto wywalczyła rosjanka Alija Mustafina, srebro amerykanka Madison Kocian, a brąz niemka Sophie Scheder.

Terminarz 
Czas BRT (UTC−03:00)

Wyniki

Eliminacje

Finał

Przypisy 

Gimnastyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016